Сара Хегази (;
1989 — 14 июня 2020, Торонто) — египетская лесбийская активистка, социалистка. Была арестована, заключена в тюрьму на срок три месяца, заявляла о пытках. Была обвинена в поднятии радужного флага на концерте группы Машру Лейла в Каире в 2017 году. После ареста она подала ходатайство о предоставлении убежища и переехала в Канаду, где продолжала осуждать репрессии в Египте. Страдая от посттравматического стресса, она покончила с собой в возрасте 30 лет 14 июня 2020 года.

Биография 
В 2010 году Хегази окончила Академию Баса со степенью бакалавра по специальности «Информационные системы», а в 2016 году — Центр непрерывного образования Американского университета в Каире. С помощью дистанционного обучения Хегази получила дипломы по направлениям «Борьба за равенство: 1950—2018 годы», «Феминизм и социальная справедливость», «Методы исследования», «Разнообразие и инклюзивность на рабочем месте» и «Понимание насилия» в Колумбийском университете, Калифорнийском университете Санта-Крус, Лондонском университете восточных и африканских исследований, Питтсбургском университете и Университете Эмори. Определяла себя как коммунистка, поддерживала Партию хлеба и воли, основанную бывшими членами Социалистического народного блока.

Арест 
22 сентября 2017 года Сара Хегази была на концерте группы Машру Лейла, вокалист которой — Хамед Синно — открытый гей. Она была арестована вместе с группой других людей за размахивание радужным флагом в поддержку прав ЛГБТ. Её арест совпал с волной репрессий правительства Египта против ЛГБТ в стране. Сара была заключена в тюрьму, где подвергалась пыткам со стороны администрации и жестокому обращению со стороны заключённых. Три месяца спустя под воздействием давления западных и южноамериканских дипломатов Хегази была освобождена под залог.

Смерть и наследие 
Сара Хегази умерла в своём доме в Торонто 14 июня 2020 года в возрасте 30 лет. Её адвокат Халед аль-Масри подтвердил, что Хегази покончила жизнь самоубийством.
Её краткая записка, написанная на арабском языке, распространилась в социальных сетях.
«Моим братьям: я старалась выжить, но не смогла, простите меня; моим друзьям: опыт был слишком тяжёлым, а я слаба, простите меня. Мир: ты был очень жесток, но я прощаю тебя»
Канадский социалистический журнал «Весна» опубликовал некролог Хегази авторства Валери Леннон: «Я помню, как она говорила: „Я никогда не чувствовала себя такой живой, как во время революции“. В её честь и для того, чтобы наполнить нашу собственную жизнь смыслом, мы обязаны продолжать борьбу за революцию здесь, в Египте, и во всем мире.»

Примечания 

Активисты ЛГБТ-движения в Египте
Деятели феминизма Египта
Социалисты Египта